Владимир Никитович Будняк (1915 год, Винницкая область — 1998 год) — директор совхоза «Красноармеец» Белокуракинского района Луганской области. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Получил высшее образование. В 1938 году призван в ряды Красной Армии. Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал в составе Юго-Западного фронта. Был дважды ранен. Лечился в госпиталях Саратова и Одессы. С боями прошёл Восточную Европу и освобождал Будапешт, Венгрию и Югославию. День Победы встретил в Австрии. После демобилизации приехал в Белокуракинский район Луганской области.

С 1951 года работал директором совхоза «Красноармеец». Удостоен звания Героя Социалистического Труда за успехи, достигнутые в увеличении объёмов производства и заготовки зерновых и кормовых культур.

Неоднократно избирался депутатом сельского, районного и областного советов.

Умер в 1998 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указ Президиума Верховного Совета от 23 июня 1966 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (1957)
 Орден Славы III степени
 Медали «За боевые заслуги», «За отвагу».

Литература 
 Міста і села України. Луганщина: історико-краєзнавчі нариси/ упор. В. В. Болгов. — К: Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2012. — стр. 153. — ISBN 978-966-8153-83-9